Camola – altro nome della tarma e di altri insetti chiamati camole o tarme:
Camola del miele – nome comune delle larve di Galleria mellonella ("tarma maggiore della cera")
Camola della farina – nome comune delle larve di Tenebrio molitor ("tarma della farina")
Camola della pasta o del cibo – nome comune delle larve di Plodia interpunctella ("tarma del cibo", "tignola fasciata del grano")